Die Abenteurer ist der Titel von
 Die Abenteurer (Heftroman), Heftromanserie 1992/1993

 Die Abenteurer (Film) (Les aventuriers), französischer Film von 1967